Danica Dillan (Ohio, 4 de janeiro de 1987) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações

 2010: ATK – Babe of the Month (setembro)
 2010: ATK – Social Media Babe of the Year (indicada)
 2010: CAVR Award – Starlet of Year (indicada)
 2011: AVN Award – Best New Starlet (indicada)
 2011: XBIZ Award – New Starlet of the Year (indicada)

Ligações externas

 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Ohio